A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social(SSPDS) do Governo do Ceará foi criada em 1997. É responsável por controlar e integrar as ações da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Institutos de Polícia Científica (Médico Legal, Criminalística e Identificação) e da Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

Ligações externas 
 

Segurança pública no Brasil
Segurança Pública e Defesa Social
Instituições governamentais de segurança do Brasil